Nicorești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nicorești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Nicorești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Nicorești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău